Анак Агунг Геде Нгурах Пуспайога () — индонезийский политик балийского происхождения. Министр по делам кооперативов, малого и среднего бизнеса Индонезии (с 2014 года), вице-губернатор провинции Бали (2008—2013), мэр города Денпасар (2000—2008). Член Демократической партии борьбы Индонезии.

Биография 
Родился 7 июля 1965 года в Денпасаре. Окончил Университет имени Нгурах Рая.

В 2000 году избран мэром Денпасара. Ушёл с должности мэра в 2008 году, после того, как губернатор провинции Бали И Маде Манку Пастика назначил его вице-губернатором. в 2013 году баллотировался на пост губернатора Бали в паре с Девой Ньоманом Сукраваном, но проиграл выборы.

27 октября 2014 года президент Джоко Видодо назначил Анака Агунга Геде Нгураха Пуспайогу министром по делам кооперативов, малого и среднего бизнеса в Рабочем кабинете

Семья 
Анак Агунг Геде Нгурах Пуспайога женат на И Густи Аю Бинтанг Дармавати ()

Примечания 

Министры по делам кооперативов, малого и среднего бизнеса Индонезии
Члены Рабочего кабинета
Вице-губернаторы Бали
Мэры Денпасара
Члены Демократической партии борьбы Индонезии